hrabstwo Oldham (ang. Oldham County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Oldham (ang. Oldham County) w USA, w stanie Teksas